Robert de Umfraville ist der Name folgender Personen:

* Robert de Umfraville (Adliger, † um 1145), anglo-schottischer Adliger
 Robert de Umfraville (Adliger, † um 1195), anglo-schottischer Adliger
 Robert de Umfraville, 8. Earl of Angus (1276–1325), englischer Adliger
 Robert de Umfraville (Admiral) (um 1363–1437), englischer Admiral